Régistan (, signifie lieu couvert de sable, du  [reg] sable et  [stān] — lieu):

 Régistan est le nom donné à plusieurs places de parade dans des villes du Moyen-Orient et en Asie centrale.
   Régistan de Boukhara : place de la ville de Boukhara en Ouzbékistan.
  Régistan (Samarcande) : place de la ville de Samarcande en Ouzbékistan. 
  Désert du Registan : désert d'Afghanistan.